2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Gąsiorowskie – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek;
 Jezioro Gąsiorowskie – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)